Stora Örskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Örskär (Föglö, Åland), 
 Stora Örskär (Kumlinge, Åland), 
 Stora Örskär, Korpo, Åboland,

Se även
Örskär (olika betydelser)
Lilla Örskär

Robotskapade Finlandförgreningar